Маскарас — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Маскарас — коммуна во Франции, департамент Жер